Boistel kan som auktorsförkortning betyda:

 Alphonse Barthèlè Boistel
 Renaud Boistel

Robotskapade auktorsförkortningar